Колония-де-Санта-Роса () — город в Аргентине на северо-востоке провинции Корриентес. Входит в состав департамента Консепсьон.

Расположен на берегу лагуны, в 700 км к северу от столицы Буэнос-Айреса.

Население в 2010 году составляло 7143 человека.

История 
Первые упоминания встречаются в 1860 — х годах. Основан 29 августа 1911 году.

Экономика 
Экономика базируется, главным образом, на деревообработке, а также, сельском хозяйстве и животноводстве. В Колония-де-Санта-Роса действуют около 30 лесопилок.

Примечания

Ссылки 
  Santa Rosa
 Santa Rosa

Города провинции Корриентес
Населённые пункты, основанные в 1911 году